Суэльякабрас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 39,19 км². Население — 30 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Исидро Лабрадор и святая дева де ла Бланка.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории